Филип I Тарентски (Напуљ, 10. новембар 1278 - Напуљ, 26. децембар 1331) је био кнез Тарента. Био је син Карла II Напуљског и Марије Угарске.

Породично стабло 

Рођени 1278.
Умрли 1331.
Анжујци
Кнежеви Таранта
Краљевина Албанија